

Toponyme 

 Nommo, localité du Burkina Faso située dans le département de Ouindigui.
 Nommo-Foulbé, localité du Burkina Faso située dans le département de Titao.
 Vallées de Nommo, ensemble de vallées situées sur la planète Vénus.

Autres 
 Nommo, génie ancestral des eaux dans la mythologie des Dogons du Mali.
 Prix Nommo, prix littéraire nommé d'après ce génie.